Het VIVA-wereldkampioenschap voetbal voor staatloze volkeren was een tweejaarlijks terugkerend toernooi tussen nationale teams die geen lid kunnen worden van de FIFA en/of geen erkend land zijn. Onder de naam VIVA-wereldkampioenschap werd het toernooi tussen 2006 en 2012 geheel onder auspiciën van de voetbalbond NF-Board gespeeld.

Trofee 
De trofee die het winnende team ontvangt is ontworpen door de Franse beeldhouwer Gérard Pigault. Deze trofee kreeg de naam Nelson Mandela Trofee, als eerbetoon aan de voormalige Zuid-Afrikaanse president. Deze trofee blijft eigendom van de NF-Board en moet zodoende vlak voor elk wereldkampioenschap worden ingeleverd.

Historisch overzicht

Finales 
Dit is een historisch overzicht van het VIVA-wereldkampioenschap voetbal. Het jaartal in deze tabel is een link naar het hoofdartikel over het wereldkampioenschap in dat jaar.

Historisch deelnemersoverzicht

Persoonlijke prijzen

Externe links 
 Officiële VIVA Worldcup website.
 Officiële site van de NF-Board.